El Montrose F.C. es un club de fútbol escocés del poblado de Montrose, Angus. Fue fundado en 1879 y actualmente juega en la Segunda División de Escocia, tercera categoría en su fútbol.

Palmarés 
 Scottish Football League Second Division (1): 1984–85

 Scottish Football League Third Division/Scottish League Two (1): 2017–18

 Scottish Qualifying Cup (1): 1921

 Scottish Qualifying Cup Midlands (1): 1947

 Copa Forfarshire (10): 1891–92, 1921–22, 1926–27, 1931–32, 1932–33, 1951–52, 1961–62, 1972–73, 1991–92, 2001–02, 2007–08

 Forfarshire Charity Cup (1)''': 1892–93

Jugadores

Plantilla 2020/21

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial 

Equipos de la Liga Uno de Escocia
Equipos de fútbol fundados en 1879
Deporte en Reino Unido en 1879
Equipos de fútbol de Escocia